A2P est un sigle mêlant lettres et chiffre, et pouvant désigner:
 A2P, la variante du fusil d'assaut APT conçu en 1985 par le Soviétique I. K. Postnikov;
 A2P, une marque de certification signifiant "Assurance prévention protection" ;
 A2P, prestation visible dans les films pornographiques
 A2p, lorsque deux prolongations se sont déroulées pour déterminer le vainqueur d'un match en sport collectif.

Homonymie d'acronyme